Генри, Альберт ():
  (1910—2002) — бельгийский романист и валлонский активист.
  (более известен как Эл Генри; род. 1949) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» (1970—1972).
  (также известный как Алек Генри; 1880—1909) — один из первых австралийских аборигенов, играющих в первоклассный крикет.
 Генри, Альберт Ройл (1907—1981) — политик Островов Кука, первый премьер самоуправляющейся территории в свободной ассоциации с Новой Зеландией.